1963 Голяма награда на ЮАР е 2-рото за Голямата награда на Южна Африка и десети последен кръг от сезон 1963 във Формула 1, провежда се на 28 декември 1963 година на пистата Принц Джордж в Източен Лондон, ЮАР.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на ЮАР